General Arenales peut désigner :
 General Arenales, partido situé dans la province de Buenos Aires  ;
 General Arenales, capitale de ce partido.